Мартин I:

 Мартин I (папа римский) (ум. 655) — папа римский 649—653
 Мартин I (король Арагона) (1356—1410) — король Арагона, Валенсии, Сардинии и Корсики, граф Барселоны с 1396 года и король Сицилии (под именем Мартин II) с 1409 года
 Мартин I (король Сицилии) (1374—1409) — король Сицилии c 1390 года, сын Мартина I Арагонского